Фердинандо Фуга (; 11 ноября 1699, Флоренция — 7 февраля 1782, Рим) — итальянский архитектор эпохи позднего барокко и неоклассицизма родом из Флоренции, плодотворно работавший в Неаполе и Сицилии и, особенно, в Риме.

Биография и творчество 
Фердинандо Фуга учился у Джованни Баттиста Фоджини, придворного скульптора и архитектора великих герцогов Тосканских во Флоренции. В 1717 году отправился в Рим, где познакомился с архитектурой римского барокко.

В 1729 году Фуга сосредоточился на выполнении заказов в Палермо, а год спустя он уже на папской службе в Риме. В 1720-х годах Фуга работал над проектами фонтана Треви (1723) и перестройки фасадов церквей Сан-Джованни-ин-Латерано (1723) и Санта-Мария-Сопра-Минерва близ Пантеона (1725; проекты не осуществлены). В Неаполе ему было поручено спроектировать капеллу Палаццо Селламаре, а также сад с воротами и фонтаном (1726—1727). В 1729—1730 годах Фердинандо Фуга работал в Палермо. Затем переехал в Рим, где папа Климент XII из флорентийского рода Корсини поручил ему перестройку семейного Палаццо Корсини (1736—1754), а затем работы в Палаццо Квиринале и постройку Палаццо делла Консульта на Квиринале (1732—1777), фасады церквей Санта-Чечилия-ин-Трастевере и Сант-Аполлинаре (1742—1748).

Работы в Риме Фуга продолжал при папе Бенедикте XIV (1740—1758). Главным творением архитектора является новый западный фасад папской базилики Санта-Мария-Маджоре на Эсквилине (1741—1743). Композиция фасада в переходном стиле от позднего барокко к неоклассицизму построена по типу римской триумфальной арки. Фасад с мощной раскреповкой антаблемента, чередованием колонн, треугольных и лучкового фронтонов, балюстрадой и статуями образует двухъярусную лоджию. Первый ярус является нартексом, а на втором сохранены уникальные мозаики старого фасада церкви работы XIII — начала XIV века. Маленькая церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (1733—1737) была небольшим проектом, предпринятым для «Братства доброй смерти» (Compagna della buona morte), роль которого заключалась в том, чтобы дать достойное захоронение беднякам Рима. Фердинандо Фуга был членом этого братства.

Вызванный в Неаполь в 1751 году королём Карлом III Бурбонским, Фуга в сотрудничестве с Луиджи Ванвителли участвовал в постройке многих сооружений города и окрестностей, в том числе строительства Альберго деи Повери (приюта для бедных; проект 1751 года), прокладке новых дорог, устройстве садов и фонтанов. В Палермо в 1767 году Фуге была поручена реконструкция городского Собора после землетрясения: оформление интерьера, устройство небольших вспомогательных куполов над капеллами нефа и добавлением высокого купола над средокрестием. В Неаполе Фуга занимался обустройством придворного театра Королевского дворца (Palazzo Reale di Napoli) (1768). Фердинандо Фуга строил палаццо и виллы, в частности королевскую Виллу Фаворита («Любимая») в Эрколано (Кампания, античный Геркуланум; 1762).

Главные работы архитектора 
В Риме:
 Корпус Палаццо Квиринале (1732—1736),
 Палаццо делла Консульта (Palazzo della Consulta) (1732—1777),
 Церковь Младенца Иисуса (Gesù Bambino all’Esquilino) (с 1736);
 Реконструкция Палаццо Корсини (ранее Риарио, Palazzo Corsini alla Lungara) (1736—1754),
 Церковь Санта-Мария-дель-Орационе-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte) (1733—1737),
 Реставрация и перенос Колонны Антонина Пия (1741),
 Западный фасад базилики Санта-Мария-Маджоре (1741—1743),
 Церковь Сант Аполлинаре (Sant’Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine) (1742—1748),
 Церковь Святого Антония и Святой Бриджити монастырь сестёр-урсулинок в Кальви-дель-Умбрия (1743);

В Неаполе:
 Палаццо Альберго деи Повери с 300-метровым фасадом (Ospedale L’Albergo Reale dei Poveri) (1751—1766, окончено в 1829),
 Фасад церкви деи Джероламини (около 1780),
 Здание керамической мануфактуры в Казерте (1771—1772),
 Вилла Фаворита в Эрколано (Villa Favorita) (1762),
 Королевский дворец в Казерте близ Неаполя совместно с Джованни Баттиста Ваккарини (1756—1768).

На Сицилии:
 Мост через реку Милициа (Milicia) в Палермо (1729—1730),
 Реконструкция интерьера кафедрального собора Палермо и проект купола собора (с 1767)

Примечания

Литература 
 Сансиева А. В. Фердинандо Фуга и Никола Сальви: архитектура «антибарокко» и преддверие неоклассицизма в итальянской архитектуре середины XVIII века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 10 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — М.: МГУ имени М. В. Ломоносова / СПб.: НП-Принт, 2020. С. 133—141.

Ссылки 
 Фердинандо Фуга

Архитекторы Рима
Архитекторы барокко
Архитекторы Неаполя
Архитекторы Италии XVIII века
Придворные архитекторы